Klinkowström ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August von Klinkowström (1778–1835), deutscher Pädagoge, Maler, Schriftsteller und Offizier
 Gustav von Klinkowström (1739–1808), schwedisch-pommerscher Jurist
 Max Klinkowström (1819–1896), legte in Australien mit P. Alois Kranewitter den Grundstein der dortigen Jesuitenmission.

Siehe auch:
 Klinckowström